Desa Sangkanhurip kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sangkanhurip (administrativ by i Indonesien, lat -6,85, long 108,35), Jawa Barat, 
 Desa Sangkanhurip (administrativ by i Indonesien, lat -7,00, long 107,57), Jawa Barat, 
 Desa Sangkanhurip (administrativ by i Indonesien, lat -6,89, long 108,50), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar